Carmen Bajo är en gruva i Chile.   Den ligger i provinsen Provincia de Copiapó och regionen Región de Atacama, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Santiago de Chile. Carmen Bajo ligger  meter över havet.

Terrängen runt Carmen Bajo är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Cerro Las Cruces,  meter över havet,  km väster om Carmen Bajo. Runt Carmen Bajo är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Copiapó,  km norr om Carmen Bajo. 

Trakten runt Carmen Bajo är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är januari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Naturresurser i Región de Atacama
Kontrollbehov inkommande wikilänkar